Майкл Беннетт (, 8 апреля 1943, Буффало, Нью-Йорк, США — 26 июля 1987, Тусон, Аризона, США) — американский танцор, балетмейстер, новатор современного танца, пятикратный обладатель премии «Тони» за лучшую хореографию (1972, 1974, 1976, 1979, 1982 годы) и двукратный за лучшую режиссуру (1972 и 1976 годы). Беннет, в отличие от его более известного современника Боба Фосси, не представлял какой-либо узнаваемый хореографический стиль. Как и Джером Роббинс, которому он пытался подражать, Майкл стремился к единству стиля, но в рамках каждой отдельной работы, в формате предлагаемого сюжета, обстоятельств, персонажей. Его настроение могло быть навеяно современным джазом или классическим балетом, хореография выглядеть романтичной или угловатой, спортивной или неуклюжей в зависимости от ситуации.

Ранние годы 
Майкл Беннетт Дифиджлиа родился в Буффало (штат Нью-Йорк) в семье Сальваторе Джозефа Дифиджлиа, заводского рабочего и Елены (урождённой Тернофф), секретарши. Его отец был выходцем из итальянской семьи, исповедовал католицизм, мать придерживалась иудейских традиций. С раннего детства Майкл изучал танец и хореографию, уже в подростковом возрасте выступал в своей школе. В молодом возрасте исполнял роль Малыша Джона из банды Ракет в ходе европейского тура «Вестсайдской истории». Карьера Майкла на Бродвее началась всего в 18 лет.

Карьера 
Карьеру хореографа начал в 1966 году с мюзикла «Радостный шум» (A Joyful Noise), который показали всего двенадцать раз. В 1967 году последовал ещё один провал — спектакль «Генри, милый Генри» (Henry, Sweet Henry). Первый успех был достигнут только в 1968 году с выходом мюзикла «Обещанья, обещанья» (Promises, Promises). Это шоу выдержало 1281 представление. В следующем году Беннетт ставит танцы для Кэтрин Хепбёрн, исполняющей заглавную роль в мюзикле «Коко» (Coco).

В последующие годы Беннетт работает хореографом в нескольких более или менее популярных проектах, иногда выступая в качестве второго режиссёра. В 1975 году он с огромным успехом выпускает мюзикл «Кордебалет», в котором не только поставил все танцевальные номера, но и выступил в роли режиссёра. Это шоу стало одним из самых успешных в истории Бродвейского театра, выдержав более 6000 представлений, а Майклу Беннетту принесло Пулитцеровскую премию «За лучшую драму» и премии «Тони» за лучшую режиссуру и хореографию (всего же творческий коллектив «Кордебалета» получил 9 премий «Тони»). Позже он утверждал, что успех мюзикла стал помехой его творческому развитию, поскольку многочисленные международные постановки этого представления отнимали у него всё рабочее время на протяжении нескольких лет. Позже, в 1985 году Беннетт станет консультантом при экранизации мюзикла, но вскоре покинет этот проект из-за творческих разногласий. Он всегда стремился к полному контролю над своими работами, а голливудские продюсеры не предоставляли ему столь объёмного влияния.

В последующие годы Майкл Беннетт выпустил ещё несколько музыкальных спектаклей, но большим успехом они не пользовались. Сам он признавал, что после «Кордебалета» любая работа будет регрессом.

Личная жизнь 
Майкл Беннет был бисексуалом и имел многочисленные контакты как с мужчинами, так и с женщинами. Романы с ведущими актрисами из его спектаклей нередко обсуждались прессой. Особенно широко комментировалась связь в конце 1970-х годов с женой французского актёра, своего друга Жан-Пьера Касселя Сабиной. Женщина оставила семью в Париже ради Беннетта, но отношения продолжения не получили. Известна привязанность танцора к алкоголю и наркотикам, что серьёзно влияло на его работоспособность, профессиональные и личные отношения. К началу 1980-х годов у него развилась паранойя: он был уверен, что обязательно станет жертвой Коза ностры из-за своей известности и итальянского происхождения отца. Последний год жизни уже тяжело больной Майкл провёл в Тусоне (Аризона), где получал помощь в медицинском центре штата. Беннетт умер от лимфомы, развившейся на фоне СПИДа, в возрасте 44 лет.

Примечания

Ссылки 

Лауреаты премии «Тони»
Умершие от заболеваний, связанных со СПИДом
Люди, чей прах был развеян